Marián Masný (Rybany, 13 de agosto de 1950) é um ex-futebolista profissional eslovaco que atuava como atacante.

Carreira 
Marián Masný fez parte do elenco da Seleção Checoslovaca de Futebol, na Copa de 82 e nas Euros de 1976 e 1980

Títulos 
Eurocopa: 1976

Ligações externas 
Perfil em Transfermarkt.com 

Futebolistas da Tchecoslováquia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1982
Jogadores da Seleção Tchecoslovaca de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1976
Jogadores da Eurocopa de 1980